Чепелев — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Чепелев, Аркадий Егорович (1915—1985) — старшина 1915—1985) — старшина РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чепелев, Иван Григорьевич (род. 1924) — комбайнёр колхоза имени Чапаева Щучанского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.
 Чепелев, Иван Родионович (1865—?) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Тульской губернии.
 Чепелев, Михаил Евграфович (1879—1917) — офицер Российского императорского флота, участник Ихэтуаньского восстания и Русско-японской войны.

Населённые пункты 
 Чепелев — село в Сновском районе Черниговской области Украины.